Ronzani ist Familienname:
 Rocco Ronzani, (* 1978), italienischer Theologe
Weiteres:
 Palazzo Ronzani, Bologna